Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1986 I se dispute à Worcester du 13 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Claudia Kohde-Kilsch, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1986 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1986 I
Boston I
Tennis aux États-Unis en 1986
Sport en janvier 1986